Clymene amphistoma är en ringmaskart som beskrevs av Savigny in Lamarck 1818. Clymene amphistoma ingår i släktet Clymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
amphistoma